Kamikaze je značka nealkoholických energetických nápojů vyráběných v Česku a distribuován firmou Pfanner, spol. s r.o.

Složení

Kamikaze 
Voda, sacharóza, fruktóza, extrakt z konopných semen, Tribulus terrestris extrakt (saponiny), buvolí tráva extrakt, guarana extrakt (guaranin - kofein), přírodní kofein, Citrus Aurantium extrakt (synephrin), chilli extrakt, aroma, komplex vitamínů (B1, B6, B12), kyselina: kyselina citrónová, stabilizátory: arabská guma a karboxymethylcelulóza, barviva: azorubín a brilantní modř.

100 ml obsahuje: 165,20 kJ (39,3 kcal), bílkoviny 0 g, sacharidy 9,6 g, tuky 0 g, vit. B1 0,167 mg (11,92 % DDD), vit. B6 0,242 mg (12,10 % DDD), vit. B12 0,300 μg (30,00 % DDD).

Kamikaze Strong Energy 
Voda, sacharóza, glukóza monohydrát, taurin, regulátory kyselosti: kyselina citrónová a citronan draselný, oxid uhličitý, přírodní kofein, komplex vitamínů (B1, B6, B12), guarana extrakt (guaranin - kofein), Tribulus terrestris extrakt (saponiny), Citrus Aurantium extrakt (synephrin), aroma, zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza, konzervanty: benzoát sodný a sorbát draselný, barvivo: karamel.

100 ml obsahuje: 211,5 kJ (50,30 kcal), bílkoviny 0,8 g, sacharidy 11,3 g, tuky 0 g, vit. B1 0,167 mg (11,92 % DDD), vit. B6 0,242 mg (12,10 % DDD), vit. B12 0,300 μg (30,00 % DDD).

Energetické nápoje